Herb gminy Baranów (powiat grodziski)
 Herb gminy Baranów (powiat kępiński)
 Herb gminy Baranów (powiat puławski)